Жан Роге Трофи () — приз, вручаемый победителю регулярного сезона Главной юниорской хоккейной лига Квебека, названный в честь бывшего президента лиги (1981-83 гг.) Жана Роге.

Победители 
 2021-22 — Квебек Ремпартс (7)
 2020-21 — Шарлоттаун Айлендерс (1)
 2019-20 — Шербрук Финикс (6)
 2018-19 — Руэн-Норанда Хаскис (3)
 2017-18 — Бленвиль-Буабриан Армада (1)
 2016-17 — Сент-Джон Си Догз (4)
 2015-16 — Руэн-Норанда Хаскис (2)
 2014-15 — Римуски Осеаник (3)
 2013-14 — Бе-Комо Дрэккэр (2)
 2012-13 — Галифакс Мусхэдс (1)
 2011-12 — Сент-Джон Си Догз (3)
 2010-11 — Сент-Джон Си Догз (2)
 2009-10 — Сент-Джон Си Догз (1)
 2008-09 — Дрюммонвилль Вольтижерс (1)
 2007-08 — Руэн-Норанда Хаскис (1)
 2006-07 — Льюистон Мэйниакс (1)
 2005-06 — Монктон Уайлдкэтс (1)
 2004-05 — Римуски Осеаник (2)
 2003-04 — Гатино Олимпикс (4)
 2002-03 — Бе-Комо Дрэккэр (1)
 2001-02 — Асади-Батерст Титан (1)
 2000-01 — Шавиниган Катарактез (2)
 1999-00 — Римуски Осеаник (1)
 1998-99 — Квебек Ремпартс (6)
 1997-98 — Квебек Ремпартс (5)
 1996-97 — Халл Олимпикс (3)
 1995-96 — Гранби Предаторз (2)
 1994-95 — Лаваль Титан Колледж Франсе (4)
 1993-94 — Лаваль Титан (3)
 1992-93 — Шербрук Фауконс (5)
 1991-92 — Вердун Колледж Франсе (1)
 1990-91 — Шикутими Сагенинс (1)
 1989-90 — Викториавилл Тайгерз (1)
 1988-89 — Труа-Ривьер Дравью (3)
 1987-88 — Халл Олимпикс (2)
 1986-87 — Гранби Бизонз (1)
 1985-86 — Халл Олимпикс (1)
 1984-85 — Шавиниган Катарактез (1)
 1983-84 — Лаваль Войзинз (2)
 1982-83 — Лаваль Войзинз (1)
 1981-82 — Шербрук Кэсторс (4)
 1980-81 — Корнуэлл Ройялс (2)
 1979-80 — Шербрук Кэсторс (3)
 1978-79 — Труа-Ривьер Дравью (2)
 1977-78 — Труа-Ривьер Дравью (1)
 1976-77 — Квебек Ремпартс (4)
 1975-76 — Шербрук Кэсторс (2)
 1974-75 — Шербрук Кэсторс (1)
 1973-74 — Сорель Эпервайерз (1)
 1972-73 — Квебек Ремпартс (3)
 1971-72 — Корнуэлл Ройялс (1)
 1970-71 — Квебек Ремпартс (2)
 1969-70 — Квебек Ремпартс (1)

См. также 
 Гамильтон Спектэтор Трофи (OHL)
 Скотти Манро Мемориал Трофи (WHL)

Ссылки 
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека